Tieftrunk ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Heinrich Tieftrunk (1760–1837), deutscher Philosoph
 Karel Tieftrunk (1829–1897), tschechischer Autor